Stoffers ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Stoffers (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin und Bildungspolitikerin
 Christian Stoffers (* 1973), deutscher Autor
 Ernst Stoffers (1876–1963), deutscher Architekt
 Gottfried Stoffers (1863–1933), deutscher Journalist
 Hans Stoffers (1881–1960), deutscher Architekt 
 Hugo Stoffers (1905–1983), deutscher Sozialdemokrat, Bürgermeister und Stadtdirektor von Ahlen
 Manfred Stoffers (* 1953), deutscher Wirtschafts- und Sportfunktionär
 Peter Stoffers (* 1941), deutscher Geologe
 Rogier Stoffers (* 1961), niederländischer Kameramann
 Sarah Stoffers (* 1982), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Stoffert